Fais vite avant que ma femme revienne ! (Yuppi du), film d'Adriano Celentano sorti en 1975
 , album d'Adriano Celentano sorti la même année